Plusieurs personnes portent le nom d'Alexandre Cellier, parmi lesquelles :
 Alexandre Cellier (1883 - 1968), organiste et compositeur français ;
 Alexandre Cellier (1966), musicien et compositeur suisse.